

Geografia 
 Loum – centro abitato nella Regione del Litorale, Camerun

Persone 
 Abdoulaye Loum – cestista francese
 Mamadou Lamine Loum – politico senegalese